Andrianampoinimerin­andrian­tsimitoviaminan­driampanjaka, meestal afgekort als Andrianampoinimerina ('De koning die de Imerina wensen') of Nampoina, was een koning van Imerina, het koninkrijk van de Merina in de centrale hooglanden van Madagaskar. Andrianampoinimerina was een directe afstammeling van Andriamanelo, de grondlegger van het koninkrijk.

Vroege jaren
Andrianampoinimerina werd als Ramboasalamarazaka (afgekort Ramboasalama) in 1745 in Ambohimanga geboren, de voormalige naam van de Imerina-hoofdstad Antananarivo. Zijn vader Andriamiaramanjaka was de broer van de toen regerende koning Andrianjafy en zijn moeder was Ranavalonanandriambelomasina. Voor zijn kroning werd Ramboasalamarazaka ook Imboasalama en Ny Ombalehibemaso genoemd.

Hereniging Imerina
Tijdens de regering van Andriamasinavalona in de 17e eeuw viel Imerina uiteen in vier rivaliserende koninkrijken. De oom van Ramboasalamarazaka, Andrianjafy, was tussen 1770 en 1787 de koning van Imerina Avarandrano, het noordelijke Imerina-koninkrijk. Tijdens zijn regering woedde een burgeroorlog tussen de vier koninkrijken, maar Ramboasalamarazaka slaagde erin om het in 1780 weer te verenigen. Vanaf dat moment was Imerina weer het grootste koninkrijk van Madagaskar. De voornaamste overige drie koninkrijken waren die van de Betsileo in de zuidelijke hooglanden, de Sakalava in het westen en de Betsimisaraka in het oosten.

Regeringsperiode

In 1787 zette Ramboasalamarazaka zijn oom af en werd de nieuwe koning van Imerina. Andrianampoinimerin­andrian­tsimitoviaminan­driampanjaka was de naam die hij vervolgens als koning aannam. Andrianampoinimerina maakte tijdens zijn regering plannen om heel Madagaskar onder het bewind van de Merina te krijgen. Zijn zoon Radama I trok met het leger eropuit en namen vervolgens grote delen van de centrale hooglanden in.

Opvolging 
Nadat Andrianampoinimerina in 1810 stierf in Ambohimanga, volgde Radama hem op als koning. Radama ging door met de plannen van zijn vader om de macht van de Imerina uit te breiden. Het was tijdens zijn regering dat Imerina door de buitenwereld als monarchie werd erkend. Het rijk ging vanaf dat moment verder als het Koninkrijk Madagaskar.

Trivia 
 Andrianam poinimerina is een vlindersoort uit een monotypisch geslacht waarvan de gehele wetenschappelijke naam is vernoemd naar de koning.

Zie ook 
 Merina (volk)
 Ambohimanga
 Geschiedenis van Madagaskar

Koning van Madagaskar